De 1994 à 2007, l'éditeur Fleuve noir a publié des traductions partielles des romans de la série Forgotten Realms (Royaumes oubliés en français). Depuis 2007, la série a été reprise par les éditions Bragelonne via un nouveau label, Milady.

Publication de 1994 à 2007 en format de poche 

 #01 - Valombre (1994), par Richard Awlinson, Shadowdale (1989)
 #02 - Tantras (1994), par Richard Awlinson, Tantras (1989)
 #03 - Eauprofonde (1994), par Richard Awlinson, Waterdeep (1989)
 #04 - Terre natale (1994), par R.A. Salvatore, Homeland (1990)
 #05 - Terre d'exil (1994), par R.A. Salvatore, Exile (1990)
 #06 - Terre promise (1994), par R.A. Salvatore, Sojourn (1991)
 #07 - La fontaine de lumière (1994), par James M. Ward & Jane Cooper Hong, Pool of Radiance (1989)
 #08 - Les fontaines de ténèbres (1994), par James M. Ward & Anne K. Brown, Pools of Darkness (1992)
 #09 - La fontaine de pénombre (1994), par James M. Ward & Anne K. Brown, Pool of Twilight (1993)
 #10 - Magefeu (1994), par Ed Greenwood, Spellfire (1988)
 #11 - Les liens d’azur (1995), par Kate Novak & Jeff Grubb, Azure Bonds (1988)
 #12 - L’éperon de Wiverne (1995), par Kate Novak & Jeff Grubb, The Wyvern's Spur (1990)
 #13 - Le chant des Saurials (1995), par Kate Novak & Jeff Grubb, Song of the Saurials (1991)
 #14 - La couronne de feu (1995), par Ed Greenwood, Crown of Fire (1994)
 #15 - L'Éclat de cristal (1995), par R.A. Salvatore, The Crystal Shard (1988)
 #16 - Les Torrents d'argent (1995), par R.A. Salvatore, Streams of Silver (1989)
 #17 - Le Joyau du petit homme (1995), par R.A. Salvatore, The Halfling's Gem (1990)
 #18 - Les revenants du fond du gouffre (1996), par R.A. Salvatore, The Legacy (1992)
 #19 - La Nuit éteinte (1996), par R.A. Salvatore, Starless Night (1993)
 #20 - Les Compagnons du renouveau (1996), par R.A. Salvatore, Siege of Darkness (1994)
 #21 - Le prince des mensonges (1996), par James Lowder, Prince of Lies (1993)
 #22 - Cantique (1996), par R.A. Salvatore, Canticle (1991)
 #23 - A l’ombre des forêts (1996), par R.A. Salvatore, In Sylvan Shadows (1992)
 #24 - Les masques de la nuit (1996), par R.A. Salvatore, Night Masks (1992)
 #25 - La forteresse déchue (1997), par R.A. Salvatore, The Fallen Fortress (1993)
 #26 - Chaos cruel (1997), par R.A. Salvatore, The Chaos Curse (1994)
 #27 - Elminster : la jeunesse d’un mage (1997), par Ed Greenwood, Elminster - The Making of a Mage (1994)
 #28 - Le coureur des ténèbres (1997), par Douglas Niles, Darkwalker on Moonshae (1987)
 #29 - Les sorciers noirs (1997), par Douglas Niles, Black Wizards (1988)
 #30 - La source obscure (1997), par Douglas Niles, Darkwell (1989)
 #31 - Le prophète des Sélénae (1998), par Douglas Niles, Prophet of Moonshae (1992)
 #32 - Le royaume de Corail (1998), par Douglas Niles, The Coral Kingdom (1992)
 #33 - La prêtresse devint Reine (1998), par Douglas Niles, The Druid Queen (1993)
 #34 - Les ombres de l’apocalypse (1998), par Ed Greenwood, Shadows of Doom (1995)
 #35 - Le manteau des ombres (1998), par Ed Greenwood, Cloak of Shadows (1995)
 #36 - …Et les ombres s’enfuient (1998), par Ed Greenwood, All Shadows Fled (1995)
 #37 - Vers la lumière (1999), par R.A. Salvatore, Passage to Dawn (1996)
 #38 - La fille du sorcier Drow (1999), par Elaine Cunningham, Daughter of the Drow (1995)
 #39 - L'étreinte de l'araignée (1999), par Elaine Cunningham, Tangled Webs (1996)
 #40 - La mer assoifée (1999), par Troy Denning, The Parched Sea (1991)
 #41 - L'ombre de l'elfe (1999), par Elaine Cunningham, Elfshadow (1991)
 #42 - Magie rouge (1999), par Jean Rabe, Red Magic (1991)
 #43 - Retour à la clarté (2000), par R.A. Salvatore, The Silent Blade (1998)
 #44 - Elminster à Myth Drannor (2000), par Ed Greenwood, Elminster in Myth Drannor (1997)
 #45 - Eternelle rencontre, le berceau des elfes (2000), par Elaine Cunningham, Evermeet: Island of Elves (1998)
 #46 - Les frères de la nuit (2000), par Scott Ciencin, The Night Parade (1992)
 #47 - L'anneau de l'hiver (2000), par James Lowder, The Ring of Winter (1992)
 #48 - La crypte du roi obscur (2000), par Mark Anthony, Crypt of the Shadowking (1993)
 #49 - Histoire des sept sœurs (2000), par Ed Greenwood, Silverfall: Stories of the Seven Sisters (1999)
 #50 - Les soldats de glace (2001), par David Cook, Soldiers of Ice (1993)
 #51 - La chanson de l'elfe (2001), par Elaine Cunningham, Elfsong (1994)
 #52 - Mascarades (2001), par Kate Novak & Jeff Grubb, Masquerades (1995)
 #53 - Meurtre au Cormyr (2001), par Chet Williamson, Murder in Cormyr (1996)
 #54 - Assassinat à Halruaa (2001), par Richard Meyers, Murder in Halruaa (1996)
 #55 - Les larmes d'acier (2002), par Elaine Cunningham, Silver Shadows (1996)
 #56 - Le sang des ménéstrels (2002), par Elaine Cunningham, Thornhold (1998)
 #57 - Le prix des rêves (2002), par Elaine Cunningham, The Dream Spheres (1999)
 #58 - Cormyr (2002), par Ed Greenwood & Jeff Grubb, Cormyr (1996)
 #59 - La bibliothèque perdu de Cormanthyr (2002), par Mel Odom, The Lost Library of Cormanthyr (1998)
 #60 - Cette beauté que la laideur nous cache (2002), par Troy Denning, Faces of Deception (1998)
 #61 - L'étoile de Cursrah (2002), par Clayton Emery, Star of Cursrah (1999)
 #62 - La tueuse de mages (2003), par Elaine Cunningham, The Magehound (2000)
 #63 - Les chemins de la vengeance (2003), par Elaine Cunningham, The Floodgate (2001)
 #64 - La guerre des sorciers (2003), par Elaine Cunningham, The Wizardwar (2002)
 #65 - L'Épine dorsale du monde (2003), par R.A. Salvatore, The Spine of the World (1999)
 #66 - Le nid des corbeaux (2003), par Richard Baker, The City of Ravens (2000)
 #67 - La colline du temple (2004), par Drew Karpyshyn, Temple Hill (2001)
 #68 - Le joyau de Turmish (2004), par Mel Odom, The Jewel of Turmish (2002)
 #69 - La tentation d'Elminster (2004), par Ed Greenwood, The Temptation of Elminster (1998)
 #70 - L'appel au meurtre (2004), par Troy Denning, The Summoning (2001)
 #71 - Le cri des justes (2004), par Troy Denning, The Siege (2001)
 #72 - Le silence des innocents (2004), par Troy Denning, The Sorcerer (2002)
 #73 - Le masque de lumière (2004), par Elaine Cunningham, Windwalker (2003)
 #74 - Le bâton d'Albâtre (2005), par Edward Bolme, The Alabaster Staff (2003)
 #75 - Le bouquet noir (2005), par Richard Lee Byers, The Black Bouquet (2003)
 #76 - L'or écarlate (2005), par Voronica Whitney-Robinson, The Crimson Gold (2003)
 #77 - Le Procès de Cyric le fou (2005), par Troy Denning, Crucible: The Trial of Cyric the Mad (??)
 #78 - La cité des araignées (2005), par Richard Lee Byers, Dissolution (2002)
 #79 - La cité des toiles chatoyantes (2005), par Thomas M. Reid, Insurrection (2002)
 #80 - Les fosses démoniaques (2005), par Richard Baker, Condemnation (2003)
 #81 - Extinction (2006), par Lisa Smedman, Extinction (2004)
 #82 - Les Ailes noires de la mort (2006), par R.A. Salvatore, Servant of the Shard (2000)
 #83 - Annihilation (2006), par Philip Athans, Annihilation (2004)
 #84 - Résurrection (2007), par Paul S. Kemp, Resurrection (2005)
 #85 - La promesse du roi sorcier (2007), par R.A. Salvatore, Promise of the Witch King (2005)

Publication depuis 1995 en grand format 

 HS-01 - La trilogie de l’Elfe noir (1995), par R.A. Salvatore, The Dark Elf Trilogy
 HS-02 - Cormyr (1998), par Ed Greenwood & Jeff Grubb, Cormyr (1996)
 HS-03 - L'épine dorsale du monde (2000), par R.A. Salvatore, The Spine of the World (1999)
 HS-04 - La tentation d'Elminster (2001), par Ed Greenwood, The Temptation of Elminster (1998)
 HS-05 - La damnation d'Elminster (2002), par Ed Greenwood, Elminster in Hell (2001)
 HS-06 - Les ailes noires de la mort (2003), par R.A. Salvatore, Servant of the Shard (2000)
 HS-07 - Aussi loin qu'une âme ait pu fuir (2004), par R.A. Salvatore, Sea of Swords (2001)
 HS-08 - Les mille orcs (2005), par R.A. Salvatore, The Thousand Orcs (2002)
 HS-09 - Le drow solitaire (2006), par R.A. Salvatore, The Lone Drow (2003)
 HS-10 - Les deux épées (2007), par R.A. Salvatore, The Two Swords (2004)

Série Double Diamant publiée en 1998 
 #01 - Le rapt (1998), par J. Robert King, The Abduction (1998)
 #02 - Les paladins (1998), par James M. Ward & David Wise, The Paladins (1998)
 #03 - Les mercenaires (1998), par Ed Greenwood, The Mercenaries (1998)
 #04 - Miséricorde ! (1998), par Roger E. Moore, Errand of Mercy (1998)
 #05 - Bonne aubaine (1998), par Dave Gross, An Opportunity for Profit (1998)
 #06 - Conspiration (1998), par J. Robert King, Conspiracy (1998)
 #07 - Alliances (1998), par David Cook & Peter Archer, Uneasy Alliances (1998)
 #08 - Trahisons (1998), par Richard Baker, Easy Betrayals (1998)
 #09 - Le Diamant (1998), par J. Robert King & Ed Greenwood, The Diamond (1998)

Sources

Site officiel de Fleuve Noir
Page personnelle complète sur les romans Royaumes oubliés publiés par Fleuve Noir

Littérature sur les Royaumes oubliés